Сен-Дені́-де-Мюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 24 км на схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 218 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 530,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Дені-де-Мюр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дені-де-Мюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна